Priority Telecom Dutch Open Tennis Amersfoort 2003 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Priority Telecom Dutch Open Tennis rozgrywany w dniach 14–20 lipca 2003 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 355 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2003 w tenisie ziemnym
2003
2003 w Holandii